Мекатлан има више значења:

 Мекатлан, Ранчо ел Рефухио (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Мекатлан (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мекатлан (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Мекатлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мекатлан (Мекатлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику